Le bilan par saison de l'US Sarre-Union présente les résultats en championnat et en coupe de France à partir de la saison 1930-1931.

Bilan saison par saison 

DH= Division d'honneur; PH= Promotion d'honneur; PE=Promotion d'excellence

*Championnat arrêté prématurément en raison de la crise du coronavirus.

Dernière mise à jour le .

Bilan détaillé 
Bilan et résumé saison après saison.

Saison 2003-2004 

En 2003-2004, le club connait pour la première fois un championnat national: le CFA 2. Cette expérience voit l'USSU réaliser une première moitié de saison remarquable, terminant à la cinquième place, derrière le SAS Épinal et l'US Forbach. Néanmoins, la deuxième moitié de saison est plus désastreuse, et le club enchaîne les défaites. Le club joue les barrages de maintien, où il échoue et se voit obligé de réintégrer le Championnat d'Alsace de football. Cette expérience aura toutefois permis au club d'obtenir de la mairie la révision des installations du club, devenues vétustes. Ainsi, le stade et le complexe sportif, datés de 1976, sont réhabilités en 2004.

Depuis 2004 
Le président de 1993 à 2011, Roudy Keller, a réussi à faire monter le club de la première division de district à l'élite régionale, puis réalise deux montées en trois saisons, et emmène le club de la ville d'à peine  en CFA, le plus haut niveau que l'équipe n'ait jamais connu.

Saison 2009-2010 

La saison 2009-2010 n'est pas extraordinaire et voit le club finir à la dixième place du groupe C de CFA 2. En outre, il a marqué  et en a encaissé 45, et a une différence de -2. Les treize premières journées du championnat notamment ne voient triompher les Sarre-unionais qu'une seule fois, face aux SR Saint Dié. En Coupe de France de football, le club est éliminé au septième tour par le FC Mulhouse, après une séance de tirs au but. Lors de cette saison, un buteur se démarque. Il s'agit de Saïd Idazza, qui finit meilleur buteur de l'équipe avec quinze buts, soit huit de plus que ses dauphins Lahcen Belktati et Philippe Klein.

Saison 2010-2011 

Pour sa deuxième saison en CFA 2, le club de Roudy Keller termine troisième, derrière les réserves du RC Strasbourg et du Dijon FCO. En outre, il a engrangé  en trente matches, dont quatorze victoires, dix nuls et six défaites. Malgré un départ poussif marqué par trois défaites en quatre matches et une différence de buts désastreuse de -8, le club se reprend avec une victoire par cinq buts à un face à Jarville, devant . Il s'ensuit une série de onze matchs sans défaite, qui permet au club de remonter au classement. Après une courte période de marasme allant du  au , la saison se termine en apothéose avec une seule défaite et un seul match nul entre la journée 20 et la journée 30. Le club est promu en CFA, les deux réserves qui le devance au classement ne pouvant y accéder. C'est un championnat que l'USSU n'a jamais connu. D'autre part, le meilleur buteur de l'équipe est cette fois Philippe Klein, avec treize réalisations. En outre, l'équipe a marqué cinquante buts et en a encaissé trente-six, et a donc à la fin de la saison une différence de but positive de +14

Le , Laurent Weinstein succède à Roudy Keller en qualité de président du club, Roudy Keller reprenant la casquette de directeur sportif. Ce dernier affirme .

Saison 2011-2012 

La saison 2011-2012 commence par quelques matchs amicaux., rival historique du club, et un match riche en but face au FCSR Haguenau, remporté sur le score de cinq buts à trois. 

Le club débutes en CFA devant , avec un bon match nul face à Yzeure, et enchaine avec une première victoire face à Belfort. Néanmoins, le match suivant est une défaite face à l'US Raon-l'Étape, suivie par une autre. Cette série noire est arrêtée par une victoire face à Jura Sud Foot, par un but à zéro, mais reprend avec deux nuls et deux défaites, et notamment un match perdu 4-0 enregistré face à Metz II.

Saison 2012-2013

Saison 2013-2014

Saison 2014-2015 
La saison 2014-2015 est la meilleure saison du club à ce niveau. Ils terminent cette dernière à la  place, un record pour le club.

Saison 2015-2016 
Après une saison très difficile, la saison se termine par une relégation en CFA 2 après 5 saisons passées en CFA. Cependant cette saison est aussi marquée par une formidable épopée en coupe de France ou le club se hisse jusqu'aux huitièmes de finales où il s'incline finalement sur le score de 4-0 face à Lorient (Ligue 1).

Buteurs en championnat 
 : Vianney Schermann,
 : Jean-Philippe Djé,
 : Amara Keita, Yann Benedick,
1 but : Fabien Lippmann, Feyzullah Simsek, Florian Guillin, Rachid Hayef.

Buteurs en Coupe de France 
 : Yann Benedick,
 : Amara Keita, Jean-Philippe Djé, Vianney Schermann,
1 but : Florian Guillin, Rachid Hayef.

Buteurs coupe et championnat 
 : Vianney Schermann, Yann Benedick,
 : Jean-Philippe Djé, 
 :  Amara Keita, 
 : Florian Guillin, Rachid Hayef,
1 but : Fabien Lippmann, Feyzullah Simsek.

Saison 2016-2017

Buteurs en championnat 

 : Omar Hassidou
 : Jean-Philippe Dje
 : Vianney Schermann
 : Joao Teixeira
 : Mario Modenese
 : Amara Keita

Passeurs décisifs 

 8: Omar hassidou
 7: Joao Teixeira

Saison 2017-2018

Buteurs en championnat 

 : Omar Hassidou
 : Vianney Schermann
 : Jean-Philippe Dje
 : Imad Merbah
 : Diego Fournier
 : Amara Keita

Seuls les joueurs ayant marqué au moins deux buts sont mentionnés.

Passeurs décisifs 

 5: Omar hassidou
 4: Vianney Schermann
 3: Diego Fournier
 3: Thomas Zerbini

Seuls les joueurs ayant effectué au moins deux passes décisives sont mentionnés.

Saison 2018-2019 

Lors de la saison 2018-2019 l'objectif est d'obtenir la promotion en National 2, l'US Sarre-Union réussi une très bonne première moitié de saison en terminant premier du championnat et sans s'être incliné une seule fois. La seconde partie de la saison continue sur cette même lancée mais plusieurs défaites viennent finalement annéantir tout espoir de promotion. Le club finit la saison à la  place après une saison malgré tout réussie avec seulement cinq défaites.

Buteurs en championnat 

 : Jean-Philippe Dje
 : Vianney Schermann
 : Chadli Amri
 : Paul Maurice, Amara Keita
 : Adel Guendez, Farez Brahima
 : Ulysse Barthelemy

Passeurs décisifs 

 3: Jean-Philippe Dje
 2: Chadli Amri, Vianney Schermann, Thomas Zerbini

Saison 2019-2020 

Lors de la saison 2019-2020, le club réalise une bonne entame de saison et termine à la première place du classement à la mi-saison. L'US Sarre-Union est cependant éliminé au  tour de la Coupe de France sur une défaite 2-0 face à l'US Créteil-Lusitanos pensionnaire de National.

Le début de la seconde moitié de la saison est plus difficile pour les joueurs de Stéphane Léoni qui se font devancer par la réserve du FC Metz. Cette deuxième partie de saison est aussi marquée par la crise du coronavirus entrainant l'arrêt définitif du championnat pour la saison à l'issue de la .Le club ayant une journée de retard, il termine donc la saison à la  journée.

Buteurs en championnat 
 : Smaïl Morabit
 : Vianney Schermann
 : Paul Maurice
 : Bilal Hend
 : Amine Naifi
 : Martial Riff, Amine Groune

Passeurs décisifs 
 6: Amine Groune
 3: Vianney Schermann, Amine Naifi, Bilal Hend, Bastien Frassineti

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
« Classements USSU», sur ussu.footeo.com

Bilan saison par saison de club de football en France